Alapjelentés
Homokdűne, természetes földfelszíni formáció

Irodalom

 A Dűne (Dune), Frank Herbert regénye (1965), a Dűne-sorozat először kiadott darabja
 Dűne-univerzum, az eredeti regény, az arra épülő regényfolyam együttese (Brian Herbert, Kevin J. Anderson)

Filmcímek
 Dűne (Dune), 1984-es amerikai film, rendezte David Lynch
 Dűne (Dune), 2000-es televíziós minisorozat, rendezte John Harrison
 Dűne (Dune: Part One), 2021-es amerikai film